

Cine 
 Legado en los huesos, película dirigida por Fernando González Molina.

Literatura 
 Legado en los huesos, libro escrito por Dolores Redondo Meira.